Ляпишевы — дворянский род.

Потомство полковника Михаила Васильевича Ляпишева (1834—1914).

Описание герба 
В червлёном щите композиция из пяти золотых ржаных снопов. В серебряной главе щита горизонтально чёрный меч остриём вправо.

Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: три страусовых пера: среднее золотое, правое — червлёное, левое — чёрное. Намёт: справа червлёный с золотом, слева чёрный с серебром. Девиз: «С БОГОМ ВПЕРЕД» червлеными буквами на золотой ленте.

Литература 
 
 Герб Михаила Ляпишева внесен в 

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера